Jean-Marie est un prénom composé qui peut désigner :

Saints et bienheureux catholiques
Par ordre chronologique des décès :
 Jean-Marie Vianney (° 1786 - † 1859), dit le curé d’Ars ; fêté le 4 août.
 Jean-Marie Muzei († 1887), jeune page de Mwanga, roi de l'Ouganda, martyrisé avec saint Charles Lwanga, pour avoir refusé de céder aux mœurs perverties du roi à l'égard des jeunes garçons ; fêté le 27 janvier.  
 Jean-Marie Boccardo († 1913), bienheureux, fondateur des "Sœurs de Saint-Gaétan" ; fêté le 30 décembre.

Autres personnalités 
 Jean-Marie Bigard (né en 1954), comique français.
 Jean-Marie Bockel (né en 1950), homme politique français.
 Jean-Marie Cavada (né en 1940), ancien journaliste et homme politique français.
 Jean-Marie Cleusix (né en 1957), ancien haut fonctionnaire valaisan (Suisse).
 Jean-Marie Collot d'Herbois (1749-1796), député de Paris à la Convention nationale.
 Jean-Marie Le Pen (né en 1928), homme politique français.
 Jean-Marie Lustiger (1926-2007), cardinal et archevêque de Paris.
 Jean-Marie Messier (né en 1956), homme d'affaires français.
 Jean-Marie Poiré (né en 1945), cinéaste français.
 Jean-Marie Roland de La Platière (1734-1793), économiste et homme d’État français.
 Jean-Marie Serreau (1915-1973), comédien et metteur en scène de théâtre.

 João Havelange, né Jean-Marie Faustin Goedefroid de Havelange en 1916, président de la FIFA entre 1974 et 1998.

Références

Prénom masculin